Isis je lahko:
 HMS Isis
 Morris Isis - avtomobil
 Isis (ameriška glasbena skupina)
 Isis (avstralska glasbena skupina)
 Isis (pesem), skladba Boba Dylana
 Isis, Alexandria
 Ipswich, Queensland
 Isisford, Queensland
 Isis Shire
 Isis Junction
 Isis (krater)
 Isis (glasilo) - glasilo Zdravniške zbornice Slovenije
 42 Isis

ISIS je lahko:
 ISIS
 ISIS (satelit)
 ISIS Drive
 IS-IS
 ISIS programski jezik
 ISIS (operacijski sistem)
 Islamska država Iraka in Levanta (po angleškem poimenovanju Islamic State of Iraq and Syria)